BRCA (od ang. breast cancer) – geny człowieka, których mutacje mogą stać się przyczyną dziedzicznych form raka piersi i jajnika.
 BRCA1 – gen zlokalizowany na chromosomie 17
 BRCA2 – gen zlokalizowany na chromosomie 13
Zobacz też
 Brca – wieś w Czarnogórze